Songs of Innocence and of Experience — coleção de poemas ilustrados de William Blake
 Songs of Innocence (álbum) — álbum de U2 de 2014

Desambiguações de artes
Desambiguações de música